Qianichthyosaurus is een geslacht van uitgestorven ichthyosauriërs uit het Ladinien en Carnien van het Laat-Trias. De fossielen zijn gevonden in het zuidoosten van China, in de Carnische rotsen van de Falang-formatie nabij Huangtutang, Guizhou. 

De typesoort is Qianichthyosaurus zhoui, benoemd door Chun Li in 1999. De geslachtsnaam is afgeleid van Qian, kort voor Guizhou. De soortaanduiding eert Zhou Mingzhen. Het holotype is IVPP V11839, een skelet gevonden in de Falangformatie.

De tweede soort Qianichthyosaurus xingyiensis werd benoemd uit oudere afzettingen uit het Ladinien in de Falangformatie in 2013 door Pengfei Yang en collega's. Complete Qianichthyosaurus-fossielen komen veel voor in de Xiaowa-formatie, en er zijn zowel jonge als zwangere exemplaren bekend; zijn grotere tijdgenoten Guizhouichthyosaurus en Guanlingsaurus zijn zeldzamer.

Qianichthyosaurus was een kleine ichthyosauriër, met de typesoort Qianichthyosaurus zhoui die honderdvijftig tot tweehonderd centimeter lang was en vijfendertig kilogram woog; Qianichthyosaurus xingyiensis was veel kleiner, met een lengte van honderddertig centimeter en een gewicht van tien kilogram. Beide soorten hadden korte, puntige snuiten, kleine tanden en achtervinnen die bijna even lang waren als de voorvinnen. Tussen de twee soorten had Qianichthyosaurus xingyiensis een langere snuit. Qianichthyosaurus lijkt het meest op Toretocnemus uit het Carnien van Californië, Verenigde Staten. Ze delen het uitgezette onderste uiteinde van hun dijbenen en hun viervingerige vinnen met inkepingen aan beide randen, maar Qianichthyosaurus heeft langere voorvinnen en anders gevormde zitbeenderen. De twee geslachten vormen samen de familie Toretocnemidae.

Ichthyosauria